Juffinger ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Juffinger (1853–1913), österreichischer Mediziner
 Michael Juffinger (1872–1948), österreichischer Heimatforscher 
 Roswitha Juffinger (* 1948), österreichische Kunsthistorikerin